Бланка Сото () мексичка је глумица и манекенка.

Филмографија

Теленовеле

Филмови

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Манекени